Общник — древнееврейск. слово хавер (товарищ) в Синодальном переводе Псалтыри.
 Вольный общник (церковнославянск. «сообщник», «участник») — член добровольного общества в Российской империи.